Elmano Férrer - um politico brasileiro, filiado ao PTB do Piauí;
 Elmano Cardim - foi um jornalista brasileiro, membro da Academia Brasileira de Letras;
 Elmano Sadino - Pseudónimo do Poeta Manuel Maria Barbosa du Bocage
 Elmano Silva - um desenhista e roteirista de histórias em quadrinhos;
 Elmano Soares - um jornalista, poeta e político brasileiro;
 Elmano Fernandes Santos - um árbitro de Portugal;
 Elmano Sancho - um actor português.

Desambiguação